Иван Фёдорович Чавчанидзе (, ) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии.

Биография 

Окончил физико-математический факультет Императорского Московского университета.

Со студенческих лет член Социал-демократической рабочей партии.

Работал учителем гимназии и в других учреждениях. Сотрудничал с грузинскими издательствами, издавал балетные и драматические произведения; Использовал псевдоним «И. Ч-дзе».

После февральской революции 1917 года был избран мэром Хони.

12 марта 1919 года избран членом Учредительного собрания Грузии по списку социал-демократической партии Грузии. Был председателем дорожной комиссии, секретарем мандатной комиссии, членом комитета по рекомендациям, самоуправлению, финансам и бюджету. Работал в профсоюзном бюро; Был заместителем председателя Центрального продовольственного совета. В то же время он заместитель министра снабжения, а затем и министра внутренних дел.

В 1921 году, после советизации Грузии, покинул свою родину; жил во Франции и продолжал работать в партийных организациях.

Литература 
ირაკლი ხვადაგიანი. საქართველოს დამფუძნებელი კრება 1919. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია. გვ. 468, თბ., 2016

Примечания

Ссылки 
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918—1921)

ვანო ჭავჭანიძე

ჭავჭანიძე ივანე თედორეს ძე

Выпускники физико-математического факультета Московского университета
Члены Учредительного собрания Грузии